João Cabral ist der Name folgender Personen:

* João Cabral (Jesuit) (1599–1669), portugiesischer Jesuit und Missionar
 João Cabral (Schauspieler) (* 1961), portugiesischer Schauspieler
 João Cabral (Leichtathlet) (* 1999), brasilianischer Sprinter
 João Cabral (Freiheitskämpfer), osttimoresischer Freiheitskämpfer
 João Cabral de Melo Neto (1920–1999), brasilianischer Dichter und Diplomat
 João de Pina-Cabral (* 1954), portugiesischer Anthropologe